

Codici 
 OBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oban (Australia)

Persone 
 Tsugumi Ōba – mangaka giapponese, autore dei manga Death Note e Bakuman

Sport 
 OBA – nelle statistiche del baseball, media arrivi in base (on-base average)

Altro 
 Oba (Ὠβά), una delle suddivisioni di Sparta
 Oba, comune della Turchia nel distretto di Alanya
 Oba – titolo equivalente a "re" (monarca) nella cultura del popolo edo (Nigeria)
 Oba – divinità nella cultura del popolo yoruba (Nigeria)